A Bola (Ourense), een gemeente in de Spaanse provincie Ourense
A Bola (krant), een Portugese sportkrant